Plaats in Indonesië
 Tugumulyo (Belitang Madang Raya), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Tugumulyo (Lempuing), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra